Andreas Luthe est un footballeur allemand né le  à Velbert, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne). 

Il évolue actuellement au poste de gardien de but pour le FC Kaiserslautern en 2.Bundesliga.

Biographie

Carrière 
 2001-2017  :  VfL Bochum
 2017- :  FC Augsbourg

Statistiques

En club

Références

Liens externes 
 

Gardien de but allemand de football
Joueur du VfL Bochum
Joueur du FC Augsbourg
Joueur du 1. FC Union Berlin
Joueur du FC Kaiserslautern
Naissance en mars 1987
Naissance à Velbert